Barići (Višnjan), naselje u općini Višnjan, Hrvatska
 Barići (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić, BiH